Ляо Хуэй (политик)
 Ляо Хуэй (тяжелоатлет)